Roto; significa que se rompeu, esburacado, esfarrapado, rasgado.

El Roto - cartunista espanhol
Roto (Yu Yu Hakusho) - personagem

Veja também
Rota

Desambiguação